McKibben ist der Familienname folgender Personen:

 Bill McKibben (* 1960), US-amerikanischer Umweltaktivist und Autor
 Larry McKibben (* 1947), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:
 Mount McKibben, Berg im Palmerland, Antarktika

Siehe auch:
 McKibbin
 McKibbon